Сакер:

 Сакер (VII век) — игумен Саггартский.
 Сакер, Говард (1928—2018) — американский историк и писатель.
 Сакер, Франк (1907—1980) — бывший канадский спринт каноист.
 Сакер, Этьен (род. 1937) — ливанский правохристианский политик и боевик, основатель Партии обновления Ливана и военизированной организации Стражи кедров.